Karl F. Klein (1906 — 3 de Janeiro de 2001) foi membro do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová.

Dados biográficos 
Karl F. Klein nasceu no sudoeste da Alemanha, em 1906. Em 1910, a sua família emigrou para os Estados Unidos, fixando-se em Blue Island, nos arredores de Chicago, Illinois. A família, de poucos recursos, pertencia à Igreja Metodista, sendo que o pai era pregador daquela confissão religiosa. Em 1917, encontrou um convite para assistir a um discurso religioso cuja temática considerava o inferno. Com apenas 11 anos, junto com o seu irmão mais novo, Ted, assistiu ao evento sendo esse o seu primeiro contacto com os Estudantes da Bíblia, como eram então conhecidas as Testemunhas de Jeová. Passando a assistir regularmente a estas reuniões religiosas, Karl veio a ser batizado no ano seguinte. Assistiu aos primeiros congressos do pós-guerra e que vieram a tornar-se históricos para as Testemunhas, nomeadamente os realizados em Cedar Point, Ohio, em 1922 e posteriormente, em 1924, em Columbus, Ohio, também nos Estados Unidos. Especialmente este último congresso motivou-o a participar mais activamente na obra pública de evangelização tão característica das Testemunhas.

Serviço na sede da Sociedade Torre de Vigia 
Em 23 de Março de 1925, ingressou no serviço de Betel na sede da Sociedade Torre de Vigia, em Brooklyn, Nova Iorque, onde começou por trabalhar na gráfica. Apaixonado por música, ofereceu-se para participar na orquestra da Sociedade que emitia via rádio através da estação WBBR, propriedade das Testemunhas. Vendo a necessidade de um violoncelista, adquiriu um violoncelo e passou a frequentar aulas de música. Em 1927 passou a fazer parte permanente da orquestra em Staten Island e, dois anos e meio mais tarde, no novo departamento e estúdio de rádio em Brooklyn. Dez anos depois, a orquestra foi dissolvida e, após um curto período de regresso à gráfica, Karl Klein passou a trabalhar no Departamento de Serviço em íntima associação com Thomas James Sullivan, o então Superintendente do Departamento do Serviço da Sociedade.

Entretanto, o seu irmão Ted servia desde 1931 como pioneiro ou ministro de tempo integral das Testemunhas de Jeová. Ted e a sua esposa Doris formaram-se na primeira turma da Escola Bíblica de Gileade passando então a servir como missionários. Quanto a Karl, foi convidado a trabalhar no Departamento de Redacção, fazendo pesquisas e escrevendo artigos bíblicos. Em 1951, junto com outros membros voluntários da sede da Sociedade, assistiu ao congresso "Adoração Limpa", em Londres e em Paris. Visitou ainda algumas das outras filiais da Sociedade, incluindo a de Wiesbaden, na Alemanha, onde conheceu Gretel Naggert. 12 anos mais tarde, em 1963, veio a casar-se com aquela missionária alemã que servia na Bolívia. Em 28 de Novembro de 1974, foi nomeado membro do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová.

Karl Klein faleceu a 3 de Janeiro de 2001 com 95 anos de idade. Serviu até ao final da sua vida como ministro de tempo integral das Testemunhas de Jeová.

Viagens ao serviço da Sociedade Torre de Vigia 
As publicações da Sociedade Torre de Vigia incluem referências a viagens efectuadas ao serviço da Sociedade, tais como:

Brasil - yb97 139
Hungria - yb96 111
México - w01 1/1 27
Ilhas Sotavento - yb80 196
Inglaterra - w84 1/8 14

A lista apresentada usa a abreviatura da publicação respectiva, seguida da data e ano da publicação (se necessário) e da página onde se encontra a informação. As abreviaturas usadas correspondem às seguintes publicações da Sociedade Torre de Vigia:
yb - Anuário das Testemunhas de Jeová 
w - A Sentinela

Referências para consulta 
A edição de 22 de Setembro de 1987 da revista Despertai! contém a história da vida de Karl Klein, conforme o seu próprio relato. A revista A Sentinela, de 1 de Maio de 2001 inclui a nota de falecimento de Klein bem como alguns breves dados biográficos.

Ligações externas

Sites oficiais das Testemunhas de Jeová 
 - Site oficial das Testemunhas de Jeová
 - Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas Bíblia on-line

Outras ligações de interesse 
 - Triângulos Roxos - As vítimas esquecidas do Nazismo
 - Museu do Holocausto em Washington - Seção reservada às Testemunhas de Jeová

Klein, Karl
Klein, Karl